Lozzo Atestino – comune del Veneto
Lozzo di Cadore – comune del Veneto
Lozzo – frazione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca in Lombardia